La Mousson (The Rains Came), roman de Louis Bromfield paru en 1937 ;
La Mousson (The Rains Came), film américain de Clarence Brown, sorti en 1939, adaptation du roman précédent ;
La Mousson (Barsaat), film indien de Raj Kapoor, sorti en 1949 ;
La Mousson (The Rains of Ranchipur), film américain de Jean Negulesco, sorti en 1955, adaptation du roman précédent ;
La Mousson (Barsaat), film indien de Rajkumar Santoshi, sorti en 1995.